Aranha ist der Familienname folgender Personen:

 Glauver Aranha Pinheiro (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Graça Aranha (1868–1931), brasilianischer Schriftsteller und Diplomat
 José Roberto Aranha (* 1951), brasilianischer Schwimmer
 Olavo Egídio de Souza Aranha Jùnior (1887–1972), brasilianischer Ingenieur, Unternehmer
 Oswaldo Aranha (1894–1960), brasilianischer Politiker
 Temistocles da Graça Aranha (1894–1956), brasilianischer Diplomat
 Aranha (Fußballspieler, 1980), eigentlich Mário Lúcio Duarte Costa (* 1980), brasilianischer Fußballtorwart

Siehe auch:
 Arana